Жюпиле Про-Лига 2012/2013 () — 110-й сезон чемпионата Бельгии, который начался 28 июля 2012 года и закончился 26 мая 2013 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый этап

Результаты матчей

Плей-офф за чемпионство

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте sportsport.ba

2012/2013
Спорт в Бельгии в 2012 году
Спорт в Бельгии в 2013 году
Бельгия
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году